Trzęsienie ziemi w prowincji Aceh (2013)
 Trzęsienie ziemi w prowincji Aceh (2016)